Meadville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Meadville (Alabama)
 Meadville (Mississippi)
 Meadville (Missouri)
 Meadville (Nebraska)
 Meadville (Pennsylvania)
 Meadville (Virginia)
 Meadville (West Virginia)
 Meadville Junction (Pennsylvania)